«Sound and Vision» — песня — сингл Дэвида Боуи, которая появилась на его альбоме Low в 1977 году. Песня примечательна сочетанием мажорных партий гитары и синтезатора с текстом о замкнутости в себе. В соответствие с минималистичной концепцией альбома Low, Боуи и сопродюсер Тони Висконти изначально хотели записать трек только как инструментальный, за исключением партии бэк-вокала (в исполнении жены Висконти — Мэри Хопкин). Боуи записывал свой вокал после того как оставшаяся часть группы покинула студию, после сокращения слов и оставив длительное инструментальное вступление на финальной версии песни.

Выбранная в качестве первого сингла с альбома, песня «Sound and Vision» использовалась BBC в трейлерах в то время. Это обеспечило значительную известность композиции, что позволило Боуи ничего не предпринимать для пиара песни. Песня находилась в десятке лучших треков в Германии, Австрии и Нидерландах.

Участники композиции 
 Продюсеры:
 Дэвид Боуи,Тони Висконти
 Музыканты:
 Дэвид Боуи: Вокал, Саксофон, Чамберлин
 Рики Гардинер: Соло-гитара
 Карлос Аломар: Ритм-гитара
 Джордж Мюррей: Бас
 Деннис Дэвис: Барабаны
 Брайн Ино: Синтезаторы, Бэк-вокал
 Мэри Висконти: Бэк-вокал
 Рой Фредерик Янг: Пиано

Чарты

Другие издания 
Песня появлялась на многочисленных сборниках Боуи, включая:
 The Best of Bowie (1980)
 Changestwobowie (1981)
 Sound + Vision box set (1989)
 Changesbowie (1990) (LP and cassette versions)
 The Singles Collection (1993)
 Bowie: The Singles 1969—1993 (1993)
 The Best of David Bowie 1974/1979 (1998)
 Best of Bowie (2002)
 The Platinum Collection (2006)
 Nothing Has Changed (2014)
 Bowie Legacy (2016)

В марте 2010 года на официальном сайте Дэвида Боуи было анонсировано, что цифровая версия песни Sound And Vision Remix EP станет доступна в июне 2010 года.

Примечания

Библиография

Ссылки 
 
 Bowienet

Синглы 1977 года
Песни Дэвида Боуи
Песни, написанные Дэвидом Боуи
Песни 1976 года
Синглы RCA Records
Песни, спродюсированные Тони Висконти
Песни, спродюсированные Дэвидом Боуи